Айях — название рек в России:

Айях (приток Жарняковки) — река в Тюменской области.
Айях (приток Назинской) — река в Томской области.